Saint-Hilaire-des-Noyers, ancienne commune française d'Eure-et-Loir intégrée à la commune de Saint-Denis-d'Authou.
 Saint-Hilaire-des-Noyers, ancienne commune française de l'Orne intégrée à la commune de Colonard-Corubert.